Fridolin steht für:

 Fridolin, ein männlicher Vorname, siehe dort zu Namensträgern
 Fridolin (Fernsehserie), Familienserie der DDR (1987)
 Fridolinskirche, Name mehrerer Kirchen, die dem Missionar und Heiligen Fridolin von Säckingen geweiht sind
 Fridolinshütte, Berghütte des Schweizerischen Alpenclubs (SAC) im Kanton Glarus
 (3491) Fridolin, ein Asteroid des Hauptgürtels
 VW Fridolin, ein Transporter der Bundespost in den 1960er und 1970er Jahren
 Fridolin (Schiff), Bodenseekatamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen
 „Der heitere Fridolin“, Name folgender Zeitschriften
 Der heitere Fridolin (Ullstein), Ullstein Verlag, 1921–1928
 Der heitere Fridolin (Semrau), Alfons Semrau Verlag, 1958–1961
 Fridolin, Glarner Regionalzeitung mit Amtsblatt
 Bunker Fridolin, Bunker im Landkreis Freising
 Zeche Fridolin, Bergwerk im Ruhrgebiet

Fridolin ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Fridolin (* 1983), schwedischer Politiker und Bildungsminister

Siehe auch:
 Friedolin (Jugendbuchpreis)